Josef Hellmesberger sr. (1828–1893), Oostenrijks violist. 
 Josef Hellmesberger jr. (1855–1907), diens zoon, eveneens violist en componist.